Шварцхофен () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф. Подчиняется управлению Нойнбург форм Вальд. Население составляет 1455 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 36,11 км². Официальный код — 09 3 76 164.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии